Сезон 2014 года стал 95 сезоном по счёту в истории Национальной Футбольной Лиги. Он начался в четверг 4 сентября 2014 года с игры чемпиона Супербоул XLVIII команды «Сиэтл Сихокс» которую принимали у себя «Грин-Бей Пэкерс».

Сезон завершил розыгрыш кубка Супербоул XLIX в воскресенье, 1 февраля 2015 года на стадионе Phoenix Stadium в Аризоне.

Предсезонная подготовка 
Тренировочный лагерь сезона 2014 года проходил с конца июля по август. Команды могли начать тренироваться не раньше чем за 15 дней до первой игры по расписанию preseason.

До начала регулярного сезона каждая из команд сыграла по четыре товарищеских матча. После, 3 августа прошли игры Зала Славы. Это ежегодная традиция после которой выбирают новых членов Зала Славы американского футбола. Игры прошли на Fawcett Stadium в Огайо.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон 2014 года будет состоять из 256 игр в течение 17 недель. Игры стартуют вечером в четверг на неделе после так называемого День труда — дня труда в США, он отмечается в первый понедельник сентября. Каждая из 32 команд лиги проведёт 16 игр, при этом одна игровая неделя у каждой команды выпадает, на такой неделе игр нет — это bye week.

Согласно формуле расписания матчи между командами из дивизионов одной конференции и разных были следующими:

Важные события сезона 2014:
 NFL Kickoff Game — первая игра регулярного сезона 2014, где прошлогодние чемпионы Seattle Seahawks защищались во встрече с Green Bay Packers.
 Международная серия — игры за пределами США. Три встречи прошли на стадионе Уэмбли в Лондоне в 2014. Oakland Raiders против Miami Dolphins 28 сентября, Atlanta Falcons против Detroit Lions 26 октября и Jacksonville Jaguars против Dallas Cowboys 9 ноября. Игры транслировали CBS и Fox.
 Игры в день благодарения — серия игр, прошедших в четверг 27 ноября. Встречались Detroit Lions и Chicago Bears, Dallas Cowboys и Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers и Seattle Seahawks.

Группы 
АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция

Время UTC−06:00

Время UTC−06:00

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2014
Сезоны НФЛ